Název Lužnice má několik významů:

 Lužnice – jihočeská řeka, pravostranný přítok Vltavy
 Lužnice (přírodní památka) – chráněné území podél řeky Lužnice mezi Veselím nad Lužnicí a jejím soutokem s Vltavou
 Lužnice (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Lužnice (Pohorská Ves) – vesnice v obci Pohorská Ves v okrese Český Krumlov
 Lužnice (potok) – potok na Rokycansku, pravostranný přítok řeky Berounky
 Lužnice (mikroregion) – mikroregion v okresu Jindřichův Hradec